1990 Голяма награда на Португалия е 10-о за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 23 септември 1990 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Репортаж 
Спекулациите за кой ще замести Найджъл Менсъл във Ферари за сезон 1991 първоначално бяха, че Алесандро Нанини ще кара за скудерията. Накрая обаче сделката пропадна и се спряха на Жан Алези който за този сезон кара за Тирел.

След 12 кръга Аертон Сена продължава да е лидер в генералното класиране със 72 точки, 16 повече от втория Ален Прост. След тях са Герхард Бергер с 37, Тиери Бутсен с 27, Нелсън Пикет с 24, Рикардо Патрезе със 17 и Найджъл Менсъл и Алесандро Нанини с 16 точки.

Менсъл взе пола с време 1:13.557, като Прост стартира до него на първа редица. След това са пилотите на Макларън, Сена и Бергер. На трета са Патрезе и Пикет следвани от Бутсен, Алези, Нанини, Ерик Бернард, Агури Сузуки и Иван Капели. Сатору Накаджима не стартира в това състезание поради заболяване и така само 25 са на старта за ГП на Португалия.

Сена поведе в първия завой със съотборника му Бергер зад него като успяха да минат пред Фераритата. Нелсън Пикет раздели червените болиди на четвърта позиция. Андреа де Чезарис е първият отпаднал в състезанието след като паркира Далара-та в зоната за сигурност. След това Яник Далмас със своя АГС също преустанови участието си с повреден налфшафт. Дерек Уорик също е аут с проблем с газта на своя Лотус в 6-а обиколка. Класирането след 7 тура са Сена, Бергер, Менсъл, Пикет, Прост, Патрезе, Бутсен, Нанини, Алези, Сузуки, Мартин Донъли, Емануеле Пиро, Алекс Кафи и Капели. В 8-а обиколка Найджъл се отдалечи от Бенетон-а на Пикет и се доближи до Макларън-а на Бергер. Прост изпревари Пикет в началото на 13-а обиколка за 4-то място. Прост се включи в битката за 2-ро място където са Бергер и Менсъл. От 8-о място Тиери Бутсен спря в бокса в 25-а обиколка за смяна на гуми. Менсъл пропусна точката за спиране на завой номер 3 и Ален Прост го изпревари за трето място обиколка по-късно. Двамата спряха в 28-а и 30-а, с Пикет и Патрезе също посещавайки своите механици. След това Макларън-ите на Сена и Бергер бяха следващите които спряха в бокса. В 33-та обиколка класирането е Сена, Менсъл, Бергер, Прост, Нанини, Пикет, Сузуки и Патрезе. Съотборника на Рикардо, Бутсен отпадна от състезанието с повреда в двигателя на неговия Уилямс. Менсъл започна да преследва лидера Сена в период от 12 обиколки. Рикардо Патрезе спря прекалено късно и влезе в зоната за сигурност, успявайки да се върне на трасето без да загуби седмото място. В началото на 50-а обиколка Менсъл най-после мина пред Сена, без да повторят инцидента от преди година и така британеца е новият лидер. Нанини спря при своите механици за нови гуми и излезе с време 6.49 секунди. Две обиколки по-късно, Менсъл е в трафик от две Лижие-ра и Минарди-то на Пиерлуиджи Мартини между тях. При опита да затвори с обиколка Филип Алио, Найджъл удари задна дясна гума на Алио, който не погледна в огледала и французина се удари в предпазната ограда. Ферари-то на Менсъл нямаше поражение след този инцидент. Това обаче даде шанс на Макларън-ите и Прост да се доближат до лидера, като Бергер прави опити да мине пред съотборника си. Три обиколки до финала Прост изпревари Бергер в битката за последното място на подиума. Позициите не се промениха до финала преди Алекс Кафи да забие своя Ероуз в предпазната ограда в седмия завой, въвлечейки и Лола-та на Агури Сузуки в сблъсъка. Състезанието е спряно с 61 обиколки направени. Така Найджъл Менсъл излезе победител в състезанието, като това е единствено за сезон 1990 и трето като пилот на Ферари. След тях са Аертон Сена втори, Ален Прост трети, Герхард Бергер четвърти, Нелсън Пикет шести и Алесандро Нанини шести.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия